Сергей Савин:
 Савин, Сергей Александрович (род. 1988) — российский волейболист.
 Савин, Сергей Николаевич (1924—1990) — Герой Социалистического Труда.